Ты́ныш О́сып (псевдоним, настоящее имя — Ио́сиф Алексе́евич Бори́сов, 1 апреля 1893, Куршембал, Сотнурская волость, Царевококшайский уезд, Казанская губерния — 5 апреля 1971, Йошкар-Ола, Марийская АССР) — марийский советский писатель, драматург, переводчик, редактор, педагог, исследователь марийского языка и литературы, общественно-политический деятель. Член Союза писателей СССР с самого момента возникновения организации. Принадлежит к старейшему поколению марийских писателей. Член ВКП(б) с 1930 года.

Биография 
Родился в бедной крестьянской семье. Учился в Ронгинской двухклассной школе и . Сельский учитель, в 1915—1917 годах — дьякон, затем заведующий школами в Арино и Оршанке.

С 1928 года — выпускающий редактор литературно-художественного журнала «У вий».

Известен как участник I Всероссийского съезда крестьянских писателей в Москве (3—8 июня 1929 года), где встречался и общался с классиком русской литературы М. Горьким.
 
В самом начале 1930-х годов учился в Казанском восточно-педагогическом и Марийском педагогическом институтах. Преподаватель Марийского учительского института, директор Марийского педрабфака, сотрудник Маркнигоиздата. Учился на центральных курсах редакторов-переводчиков при ЦК ВКП(б).

В октябре 1937 года арестован по ложному обвинению, находился в заключении.

В 1944—1945 годах проходил службу в Красной Армии, до конца войны служил в воинской части п. Сурок МАССР писарем.
  
После войны — сотрудник института усовершенствования учителей, преподаватель МГПИ им. Н. К. Крупской и музыкального училища.

Умер 5 апреля 1971 года в Йошкар-Оле. Похоронен на Туруновском кладбище.

Литературная деятельность 
Начал писать со школы, а публиковаться — после революции. Внёс большой вклад в развитие театрального искусства. Является автором пьесы «Закон шумлык» («Виноват закон»), с постановки которой начинается история Марийского передвижного театра (позже — Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана). Автор пьес «Кӱтӱчӧ Когой» («Пастух Когой»), «Кок поп» («Два попа») и др.

Член Союза писателей СССР с самого момента основания организации в 1934 г. Участник I съезда Союза писателей РСФСР (1958).
 
В том же году издал сборник прозы «Эр ӱжара» («На заре»). Долгое время работал над романом-трилогией «Анук акай» («Сестра Анук»).
 
Активно работал как переводчик, им на родной язык переведены повести и рассказы «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Лесная избушка» Л. Воронковой, «Дед Архип и Лёнька», «Забастовка в Парме» М. Горького и др.

Научная деятельность 
В 1936 году издал научный труд «Марийский литературный язык и очередные задачи языковой культуры».

Участвовал в составлении марийского букваря, учебников и методических пособий для школ, был автором-составителем хрестоматий по литературе и книг для чтения. Один из авторов учебника «Грамматика марийского языка. Синтаксис».

Общественно-политическая деятельность 
С 1925 года — сотрудник Президиума Марийского ОБИК. Член Марийского ОБИК (1936—1937).

Память 
С конца 1970-х годов имя писателя носит одна из улиц г. Йошкар-Олы.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (1967) — в связи с 50-летием советской власти.
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (1963)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета МАССР (1958)

Основные произведения 
Далее представлен список основных произведений Т. Осыпа на марийском языке и в переводе на русский язык и театральных постановок.

На марийском языке 
 Закон шумлык: ончыктымаш [Виноват закон: пьеса]. Казань, 1919. 24 с.
 Войнашке: ончыктымаш [На войну: пьеса]. Казань, 1920. 32 с.
 Кок поп: ончыктымаш [Два попа: пьеса]. Казань, 1920. 96 с.
 Кӱтӱчӧ Когой: ончыктымаш // У вий. 1928. № 1. С. 37—40.
 Лочо илыш: 1905 ийысе революций годсо жап гыч ойлымаш // У вий. 1931. № 1—2. С. 5—15; № 3. С. 3—43.
 Эр ӱжара: повесть ден шарнымаш-влак [На заре: повесть и воспоминания]. Йошкар-Ола, 1958. 100 с.
 Анук акай: роман [Сестра Анук]. Йошкар-Ола. 1-ше кнага. 1961. 168 с.; 2-шо кнага. 1964. 200 с.; 3-шо кнага. 1967. 252 с.
 Сулык индыра: «Юмо деч посна» повесть гыч ужаш // Ончыко. 1968. № 2. С. 92—96.
 Кок тӱс: ойлымаш // Ончыко. 1972. № 2. С. 60—63.

В переводе на русский язык 
 Буран: рассказ / пер. С. Захарова // Солнце над лесами. Йошкар-Ола, 1979. С. 148—162.
 Запретные книги: отрывок из романа «Сестра Анук» / пер. В. Муравьёва // Солнце над лесами. Йошкар-Ола, 1984. С. 55—62.

Театральные постановки 
 Закон шумлык [Виноват закон]. (Мар. театр) 1919.
 Кок поп [Два попа]. (Мар. театр) 1922.

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Сын марийского народа» Тыныш Осып — презентация
 Краткая литературная энциклопедия. Тыныш Осып

Писатели Марий Эл
Переводчики Марий Эл
Журналисты Марий Эл
Переводчики с русского языка
Переводчики прозы и драматургии на марийский язык
Педагоги Марий Эл
Литераторы, известные под псевдонимами
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей Республики Марий Эл
Мариеведы
Похороненные на Туруновском кладбище
Члены ВКП(б)